Studená est un toponyme qui peut désigner :

Studená, une commune du district de Rimavská Sobota, dans la région de Banská Bystrica.

Studená, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Studená, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie